Simon Svensson kan avse:

Simon Svensson (byggnadsingenjör)
Simon Svensson (komiker)
Simon Svensson (konstnär)